Sertorelli può riferirsi ai tre fratelli omonimi:
Erminio Sertorelli (1901-1979) – fondista italiano
Giacinto Sertorelli (1915-1938) – sciatore alpino italiano
Stefano Sertorelli (1911-1994) – sciatore di pattuglia militare, sciatore alpino e allenatore di sci alpino italiano